U-95 – niemiecki okręt podwodny typu U-93 z okresu I wojny światowej
 U-95 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej SM UC-53; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-95
 U-95 – niemiecki okręt podwodny typu VIIC z okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-95 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej
 UC-95 – niemiecki okręt podwodny typu UC III z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich